Маджере () может означать:

 Маджере (en) — деревня в Словакии.
 Рейстлин Маджере — персонаж серии книг Dragonlance.
 Карамон Маджере — персонаж серии книг Dragonlance.
 Тика Вейлан Маджере — персонаж серии книг Dragonlance.

См. также 
 Китиара Ут-Матар
 Маджер, Рабах — алжирский футболист.